Премія «Уранія» () — італійський щорічний літературний конкурс науково-фантастичного твору, присвячений неопублікованому італійському роману. Конкурс проводиться з 1989 року. Приз - публікація твору в серії.

Формат 
З 1996 року у конкурсі почали вказувати рік присвоєння замість оголошення. Отже, приз у 1996 році не присвоювався. У 2009 році було повернено до попередньої системи. Таким чином, є два лауреати премії «Уранія 2008», хоча насправді це дві різні нагороди.

Шість авторів двічі здобували нагороду: Франческо Грассо, Ланфранко Фабріані, Донато Алтомаре , Альберто Костантіні, Франческо Версо та П'єро Скіаво Кампо. З 12 по 24 рази під час проведення конкурсу було визначено організаторами, що автори, які були переможцями попередніх разів не можуть брати участі знову. У 26-й раз, тобто 2014 року, у конкурсі вперше перемогли два письменники-фантасти (Сандро Баттісті та Франческо Версо).

Лауреати 
1989 р. – Вітторіо Катані, «Всесвіти Антоніо Мораса» (), опубліковано як «Всесвіти Мораса» () (Urania №1120, 1990)
1990 р. – Вірджініо Марафанте, «Місяць вогню» () (Urania №1160 del 1991)
1991 р. – Франческо Грассо, «По обидва боки стіни» ()  (Urania №1189, 1992)
1992 р. – Ніколетта Валлорані, «Підроблене серце DR» () (Urania №1215, 1993)
1993 р. – Валеріо Еванджелісті, «Ніколас Еймерих, інквізитор» () (Urania №1241, 1994)
1994 р. – Массімо Пьєтроселлі, «Кремнієві міражі» ()  (Urania №1267, 1995)
1995 р. – Лука Масалі, «Та біплани Д'Аннунціо» ()  (Urania Libreria №6, 1996)
1997 р. – Массімо Монгай, «Спогади про кухаря космічного корабля» ()  (Urania №1320, 1997)
1998 р. – Франко Ріккьярделло, «На межі хаосу» ()  (Urania №1348, 1998)
1999 р. – Клаудіо Ашуті, «Ніч піфагорійців» ()  (Urania №1375, 1999)
2000 р. – Франческо Грассо, «Масаніелло повернувся» (), опубліковано як «2038: Повстання» () (Urania №1403, 2000).
2001 р. – Донато Алтомаре , «Матер Максима» ()  (Urania №1426, 2001)
2002 р. – Ланфранко Фабріані, «Провулками часу» () (Urania №1453, 2002)
2003 р. – Альберто Костантіні, «Шляхи Укронії» (), опублік. () (Urania №1478, 2003)
2004 р. – Паоло Аресі, «Нескінченна шкала» (), опубліковано як «Поза планетою вітру» () (Urania №1492, 2004)
2005 р. – Ланфранко Фабріані, «Тумани часу» () (Urania №1504, 2005)
2006 р. – Альберто Костантіні, «Падаюча зірка» () (Urania №1516, 2006)
2007 р. – Джованні Де Матео, «Post Mortem» (), опубліковано як () (Urania №1528, 2007)
2008 р. – Донато Алтомаре , «Il dono di Svet» ()  (Urania №1540, 2008)
2008 р. – Франческо Версо, «Виробник посмішки», (), опублікований як «Електронна лялька» () (Urania №1552, 2009)
2009 р. – Альберто Кола, «Лазар» ()  (Urania №1565, 2010)
2010 р. – Майко Мореллін, «Чорний король»()  (Urania №1576, 2011)
2011 р. – Алессандро Форлані, «Позачасові»()  (Urania n. 1588, 2012)
2012 р. – П'єро Скіаво Кампо, «Чоловік за ступенем Кельвіна» () (Urania №1600, 2013)
2013 р. – Глауко Де Бона, «Зірвані серця» ()  (Urania №1612, 2014)
2014 р. – Сандро Баттісті, «Відреставрована імперія» (), з  Франческо Версо, «Кровопроливники» () (Urania №1624: Il sangue e l'impero, 2015)
2015 р. – Луха Б. Кремо, «Pulphagus» ()  (Urania №1636: Pulphagus® Fango dei cieli, 2016)
2016 р. – П'єро Скіаво Кампо, «Печатка пернатого змія» ()  (Urania №1648, 2017)
2017 р. – Клаудіо Вастано, «Симбіонти» (), (Urania №1660, 2018)
2018 р. – Франческа Каваллеро, «Тіні Морджеграда» (), (Urania, 2019)

Коротка премія Уранія 
21 березня 2017 року в блозі Urania було опубліковано оголошення про перше видання літературної премії «Urania SHORT» за кращу неопубліковану науково-фантастичну італійську історію. З нагоди першого видання, конкурс на участь у торгах передбачав, що фіналісти та переможець були обрані редакцією, але в конкурсі на 2018 рік формула змінилася, і передбачалось голосування читачів з публікацією у листопаді 2018 року трьох фіналістів. Після того, як підрахунок бюлетенів закінчився 15 січня 2019 року, було оголошено переможця 2018 року.

Переможці 
2017 р. – Лінда Де Санті, «Пропустити вперед» (), опубліковано у №1648.
2018 р. – Массіміліано Гірі, «Легені нового світу» (), опубліковано у №1660.

Примітки

Посилання 
 Десять років нагороди Уранія 
Двадцять років нагороди Уранія
 2038 la rivolta di F. Grasso e Memorie di un cuoco d'astronave'' di M. Mongai (vincitori del premio Urania) liberamente scaricabili
Romanzi e racconti di Luca Masali liberamente scaricabili (occorre una registrazione gratuita) 

 

Літературні премії Італії
Фантастичні премії Італії